Slocum House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Slocum House (Fair Oaks, Kalifornien), NRHP-ID 79000520
 Slocum House (Vancouver, Washington), NRHP-ID 73001867